Johansen - skandynawskie nazwisko patronimiczne, syn Johana.
Drugie pod względem częstości w Norwegii i 18 w Danii. W Szwecji Johansson, po angielsku Johanson.

Osoby noszące nazwisko Johansen 
 Darryl Johansen – australijski szachista
 Gotfred Johansen – duński bokser
 Henry Johansen – piłkarz norweski
 Jan Johansen – norweski kajakarz
 Jon Johansen – norweski informatyk
 Jouni Johansen – fiński skoczek narciarski
 Kai Johansen – duński piłkarz
 Kari Mette Johansen – norweska piłkarka ręczna
 Lars Emil Johansen - grenlandzki polityk
 Mychajło Johansen – ukraiński poeta, prozaik, tłumacz, teoretyk literatury i językoznawca
 Roar Johansen – piłkarz norweski
 Sigleif Johansen – norweski biathlonista
 Truls Sønstehagen Johansen – norweski narciarz
 Vidar Johansen – norweski skoczek narciarski

Przypisy 

Norweskie nazwiska
Duńskie nazwiska